«Gobert» puede referirse a:
 Gobert (apellido), apellido.
 Gobert (Plaisance), 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaisance.
 Gobert, nombre con el que es conocido el tenista francés André Gobert.